Aardrijkskunde
McMullen (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
McMullen County, county in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam McMullen
Curtis McMullen, Amerikaans wiskundige